Platte County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Platte County, Missouri
 Platte County, Nebraska
 Platte County, Wyoming